Operation Quicksilver kann sich auf zwei militärische Operationen beziehen:

 eine Unteroperation der Operation Fortitude während des Zweiten Weltkrieges
 eine Serie von amerikanischen Kernwaffentests von 1978 bis 1979, siehe Operation Quicksilver (Kernwaffentest)